La mujer de Judas peut faire référence à :
 La mujer de Judas (2002), est une telenovela vénézuélienne produite par RCTV ;
 La mujer de Judas (2012), est une telenovela mexicaine produite par Azteca.